Владев — болгарская фамилия.

Известные носители 
  — болгарский акробат, серебряный медалист чемпионата мира по спортивной акробатике в мужских парах (1994).
 Владев, Радослав — болгарский предприниматель и спортивный функционер, сооснователь и президент (2002—2012) футбольного клуба «Этыр».